El término Rangel se puede referir a:

Nombres y apellidos 

 Ana Maria Rangel, Política brasileña; fue candidata presidencial del Partido Republicano Progresista en 2006;
 Àngel Rangel, futbolista español que juega actualmente para Swansea City;
 Beatrice Rangel, Escritora y política venezolana;
 Carlos Rangel, Escritor venezolano, liberal, periodista y diplomático;
 Carlos Rangel Garbiras, médico y político venezolano;
 Charles B. Rangel, Miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 1971;
 David Rangel, Jugador de fútbol mexicano;
 David Rangel Pastor, futbolista español que juega actualmente para el CD Castellón;
 Domingo Alberto Rangel, Escritor venezolano, periodista, fundador del partido de izquierda MIR;
 Esdras Rangel, Portero de fútbol mexicano;
 Eleazar Diaz Rangel, Periodista venezolano, director del diario Últimas Noticias;
 Francisco Rangel Gómez, militar venezolano, gobernador del estado Bolívar;
 Godofredo Rangel, Escritor brasileño;
 Gustavo Rangel Briceño, militar venezolano, exministro de Defensa;
 Henry Rangel Silva, militar venezolano, exministro de Defensa, gobernador del estado de Trujillo;
 Irma Rangel, miembro de la Cámara de Representantes de Texas, Estados Unidos;
 José Vicente Rangel, político de izquierda de Venezuela;
 José Vicente Rangel Ávalos, Viceministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela;
 Juana Rangel de Cuéllar, Fundadora de la ciudad colombiana de Cúcuta;
 Julio César Rangel, Ciclista de carreras de Colombia;
 Leonel Godoy Rangel, Abogado y político mexicano, actual gobernador de Michoacán;
 Licínio Rangel, Obispo de la Iglesia Católica en Campos, Brasil;
 Luis Rangel Burgoin, militar venezolano, exministro de Defensa;
 Manuel Rangel, Percusionista venezolano;
 Rafael Rangel, Microbiólogo venezolano;
 Rafael Rangel Sostmann, Presidente del Tecnológico de Monterrey en México;
 Víctor Rangel, futbolista mexicano;
 Arturo Soto Rangel, actor de teatro mexicano;
 Beatriz Paredes Rangel, político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
 Jose Antonio Cano Rangel, (Tocina, Sevilla - 1975) Jugador de baloncesto español del Caja San Fernando y CB Granollers

Lugares 

 Rangel, Angola;
 Municipio Rangel, Venezuela;
 Municipio Rafael Rangel, Venezuela.